

Toponyme 

 Panama, pays d'Amérique centrale
 Panamá, capitale du Panama ;
 Panama, une province du Panama ;
 Province de Panama Ouest, une autre province du Panama ;
 Panamá, ville panaméenne de l'État de Goiás ;
 Panama City, localité américaine de Floride ;
 Panama, localité américaine de l'Illinois ;
 Panama, localité américaine de l'Iowa ;
 Panama, localité américaine du Nebraska ;
 Panama, localité américaine du comté de Chautauqua dans l'État de New York ;
 Panama, localité américaine de l'Oklahoma ;
 Canal de Panama, canal qui relie l'Atlantique au Pacifique.

Pseudonyme 

 Panama Al Brown (1902-1951), boxeur panaméen.

Titres 

 Panama Lady (1939), film américain ;
 Panama Hattie (1940), comédie musicale américaine de Cole Porter ;
 Panama Hattie (1942), film musical américain de Norman Z. McLeod, Roy Del Ruth et Vincente Minnelli ;
 Panama (2007), épisode de Prison Break ;
 Panama (2022), film américain.

Autres 
 Bois de Panama, arbre de la famille des Rosacées.
 Éditions du Panama (2004-2009), maison d'édition française ;
 Montage Panama, montage d’artillerie navale ;
 Panama, couvre-chef de paille ;
 Panama, trio australien de musique électronique ;
 Panama Bende, collectif de rap parisien ;
 Panama–California Exposition (1915-1917), exposition à San Diego, en Californie ; 
 Panama Pacific Line (1911-1938), société de transport de passagers et de fret.
 Panama Papers (2016), scandale financier ;
 Plaque de Panama, plaque tectonique d’Amérique centrale ;
 Scandale de Panama (1889), scandale politico-financier.
